Schaelicke oder Schälicke ist der Name folgender Personen:

 Bernd Schälicke (geboren 1941), deutscher Kunsthistoriker
 Wilfried Schaelicke (Wilfried Schälicke; gestorben 2018), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher

Siehe auch
 Schälike

Familienname